Nicolaas Beetslaan (Baarn)
 Nicolaas Beetslaan 14 (Baarn)
 Nicolaas Beetslaan 18-20 (Baarn)
 Nicolaas Beetslaan 48 (Baarn)
Nicolaas Beetslaan (Voorburg)
Nicolaas Beetslaan (Moordrecht)
Nicolaas Beetslaan (Uithoorn)